«Синобугава» (, синобугава; , в иных переводах названия: «Ресторан „Синобугава“», «Река терпения»; в советском кинопрокате демонстрировался под названием «Трудная любовь») — чёрно-белый фильм-драма режиссёра Кэя Кумаи, вышедший на экраны в 1972 году. Экранизация повести писателя Тэцуо Миуры «Река терпения». Фильм-лауреат престижнейших японских кинопремий «Кинэма Дзюмпо» и «Майнити» за лучший фильм 1972 года.

Сюжет 
Студент Тэцуро повстречал Сино в третьеразрядном ресторанчике «Синобугава», где она работала официанткой. Молодые люди потянулись друг к другу, но каждый из них связан несчастными обстоятельствами. Тэцуро считает, что над их семьёй тяготеет какой-то наследственный рок — самоубийство, необъяснимая гибель, неизлечимая болезнь близких, — и боится принести этой прекрасной и чистой девушке несчастье. А Сино из-за нужды и болезни отца не решается порвать с нелюбимым, но преуспевающем в жизни Мотамурой. Любовь медленно побеждает их страх и неуверенность. Встреча с Тэцуро переломила жизнь Сино. Молодые герои переживают духовное возрождение. Тэцуро приезжает к умирающему отцу Сино, знакомится с её братом и сёстрами. Вместе с Сино он затем отправляется на север страны, в снежный край, где живут его родители, и там влюблённые празднуют скромную свадьбу.

В ролях 
 Комаки Курихара — Сино
 Го Като — Тэцуро
 Киёси Нагата — отец Тэцуро
 Хисако Такихана — мать Тэцуро
 Канэко Ивасаки — Каё, сестра Тэцуро
 Киндзё Син — отец Сино
 Ясукэ Такита — Юкифуса Кимура
 Хисаси Игава — старший брат Тэцуро
 Ясуси Кати — Фумия
 Карин Ямагути — Ая
 Кин Сугаи — пассажирка в поезде
 Тосиэ Кимура — Оками

Премьеры 

  — 25 мая 1972 года состоялась национальная премьера фильма в Токио.
  — американская премьера фильма состоялась в июле 1973 года в Нью-Йорке.
  — в СССР фильм был впервые показан в рамках Московского кинофестиваля в июле 1973 года.
  — в советском прокате фильм демонстрировался с декабря 1974 года под названием «Трудная любовь».

Награды и номинации 
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1973)
 Выиграны:
 премия за лучший фильм 1972 года
 премия за лучшую режиссёрскую работу — Кэй Кумаи
 премия за лучший сценарий — Кэй Кумаи, Кэйдзи Хасэбэ

Кинопремия «Майнити» (1973)
 Выиграны:
 премия за лучший фильм 1972 года
 премия лучшей актрисе 1972 года — Комаки Курихара
 премия за лучший саундтрек — Тэйдзё Мацумура
 премия за лучший звук — Муцутоси Ота

VIII Московский международный кинофестиваль (1973)
 Номинация на главный приз фестиваля

Примечания

Литература 
 Генс, Инна Юлиусовна. «Бросившие вызов: Японские кинорежиссёры 60-70-х гг.» / Послесов. В. Цветова; ВНИИ Искусствоведения. — М. : Искусство, 1988. — 271 С. (стр. 172—175)

Фильмы Японии 1972 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии
Экранизации повестей
Фильмы Кэя Кумаи